Taborkirche ist der Name vieler Kirchenbauten, gewidmet dem Berg Tabor, auf dem nach christlicher Überlieferung die Verklärung des Herrn stattfand.

Bekannte Taborkirchen 
 Taborkirche auf dem Berg Tabor
 Taborkirche (Hohenschönhausen) 
 Taborkirche (Berlin-Kreuzberg) 
 Taborkirche (Berlin-Wilhelmshagen)
 Taborkirche (Freudenstadt)
 Taborkirche (Heuersdorf)
 Taborkirche (Leipzig)-Kleinzschocher
 Taborkirche (Weiz), Steiermark, Österreich
 Pfarrkirche Am Tabor in Wien-Leopoldstadt

Siehe auch 
 Tabor (Wehranlage)
 Taboriten
 Verklärungskirche

Liste (Kirchengebäude nach Name)